Niemcy:
 Blücherplatz – plac w Berlinie
 Blücherplatz – plac w Norden
 Blücherplatz – dzielnica Kilonii